Болт може да се отнася за:
 Болт, крепежен елемент
 „Шевролет Болт“, модел леки автомобили

 Хора
 Робърт Болт (1924-1995), английски сценарист и драматург
 Юсейн Болт (р. 1986), ямайски лекоатлет